Bukevje (Orle)
 Bukevje (Sveti Ivan Zelina)